299-я стрелковая дивизия:
 299-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в августе 1941 года
 299-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в июне 1942 года